Чемпионат Европы по борьбе 2017 года проходил в городе Нови-Сад (Сербия) со 2 по 7 мая во дворце спорта SPENS.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Медальный зачёт по видам борьбы

Страны-участницы 

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Примечания

Ссылки 
 

Май 2017 года
2017
Международные спортивные соревнования в Нови-Саде
Международные соревнования по борьбе в Сербии
Спорт в Сербии в 2017 году
2017 год в борьбе
борьба
Чемпионаты Европы в Сербии